SV Chemie steht für:
 Sportvereinigung Chemie, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Chemie Böhlen, Sportverein aus Böhlen, Sachsen
 SV Chemie Guben, Sportverein aus Guben, Brandenburg
 SV Chemie Linz, Sportverein aus Linz, Oberösterreich